Gold Dust Woman – brano musicale dei Fleetwood Mac del 1977
 Gold Dust Woman – singolo delle Hole del 1996